Четвертитоновый кларнет — экспериментальная модель кларнета, предназначенная для исполнения музыки, в которой используются четвертитоновые интервалы.

Опытный музыкант может извлечь четвертитона и на обычном кларнете, используя специальную аппликатуру, однако её применение затруднительно в быстром темпе, к тому же чистота интонирования сильно зависит от конкретного инструмента. Чтобы решить эти проблемы, немецкий музыкальный мастер из Маркнойкирхена Фриц Шюллер (1883—1977) в 1933 году создал особую модель кларнета. Этот инструмент состоит из двух параллельных трубок с общим мундштуком и раструбом. Трубки (одна из которых чуть длиннее другой) по сути представляют собой два кларнета, настроенных на четверть тона ниже и выше, чем обычный инструмент. Объединённая система клапанов управляет высотой звука на обеих трубках, а для быстрого переключения между ними в верхней части инструмента предусмотрен особый вентиль.

Несмотря на то, что ряд композиторов написали сочинения для этого инструмента, четвертитоновый кларнет не получил широкого распространения и сейчас почти не применяется.

Произведения для четвертитонового кларнета 

Виктор Ульманн — Соната для четвертитонового кларнета и четвертитонового фортепиано (1936)
Алоис Габа — Две сюиты для четвертитонового кларнета и четвертитонового фортепиано (1925, 1943), партии четвертитоновых кларнетов также есть в его опере «Мать»
Эдисон Денисов — Соната для кларнета соло (1972). Несмотря на применение в этом сочинении четвертитоновых интервалов, оно обычно исполняется на обыкновенном кларнете.

Источники 
Heaton, Roger. «The Contemporary Clarinet». In Lawson (ed.), Colin (1995). The Cambridge Companion to the Clarinet. Cambridge University Press, 174—175.

Четвертитоновая музыка